"The Wire" – brytyjski miesięcznik muzyczny
 Prawo ulicy (ang. The Wire) – amerykański serial